Le nom Stephen Parry peut désigner :

 Stephen Parry (1960- ), homme politique australien ;
 Stephen Parry (1977- ), nageur olympique britannique.